Патриарх Иосиф (, в миру Илия Раячич, ; 20 июля 1785 — 13 декабря 1861) — патриарх Карловацкий, первый патриарх восстановленного Сербского патриархата Православной церкви.

Биография 
Родился в 1785 году в деревне Лучане, что под Бриньей в области Лика, его отцом был священник Лука, который дал сыну мирское имя Илия. Сначала он посещал школу в Бринье, а затем учился в Загребе, Карловцах и Сегеде, освоив двухгодичный курс философии. Затем он изучал в Вене право и латынь. Ему не удалось завершить образование, так как в 1809 году Австрия вступила в войну с Наполеоном, и ему пришлось вступить в армию.

После войны он покинул армию и, чтобы посвятить себя служению своему народу, пошёл в монастырь Гомирье и 10 апреля 1810 года стал монахом.

В 1829 году он стал епископом Далматинским, и будучи на этом посту до 1833 года внёс большой вклад в борьбу с насаждением униатства среди сербов. С 5 июля 1833 года стал епископом Врашским.

В августе 1842 года скончался карловацкий митрополит Стефан (Станкович), и для выборов нового митрополита был собран Народно-церковный собор. В связи с тем, что собор не смог выбрать одну кандидатуру, император Фердинанд I решил, что новым митрополитом должен стать Иосиф (Раячич).

В 1848 году во время революционных волнений в Австрийской империи сербы собрались в мае на народное собрание в Сремских Карловцах. Майская скупщина провозгласила создание сербской автономии — Сербской Воеводины, а Иосифа Раячича избрала председателем её правительства и сербским патриархом. Таким образом был восстановлен сербский патриархат, прервавшийся после ликвидации в 1766 году Печского патриархата. После подавления венгерской революции австрийские власти не видели нужды в дальнейшем заигрывании с сербами, и в 1849 году вместо Сербской воеводины была образована другая административная единица — Воеводство Сербия и Темешварский банат. В результате, Иосиф (Раячич) стал исключительно духовным владыкой.

Патриарх Иосиф внёс большой вклад в развитие сербской православной церкви в Австрийской империи. В Сремских Карловцах, где размещалась его резиденция, он открыл патриаршью библиотеку и типографию, основал музей и ботанический сад, а в 1854 году даже пытался открыть университет.

См. также 
 Воеводина
 История Сербии
 Сербская православная церковь

Примечания

Литература 
 Јован Миросављевић, Бревијар улица Новог Сада 1745—2001, Нови Сад, 2002.
 Драго Његован, Присаједињење Војводине Србији, Нови Сад, 2004.

Патриархи Сербской православной церкви
Епископы Карловацкой митрополии
Далматинская епархия
Банатская епархия
История Воеводины